Thomas Funck kan syfta på:

 Thomas Funck (1580–1645), svensk brukspatron
 Thomas Funck (1672–1713), svensk militär och diplomat
 Thomas Funck (1919–2010), svensk barnboksförfattare och konstnär